Ivanivka – città ucraina dell'oblast' di Cherson
Ivanivka – città ucraina dell'oblast' di Odessa